Dieter Henke ist der Name folgender Personen:

* Dieter Henke (Architekt) (* 1952), österreichischer Architekt 
 Dieter Henke (Theologe) (* 1937), deutscher evangelischer Theologe
 Dieter Henke, bekannt als Olnigg, deutscher MMORPG-Satiriker